Кубок Іспанії з футболу 2021–2022 — 120-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул втретє здобув Реал Бетіс.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада 2021

|}

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2021

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2021

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 січня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 січня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 лютого 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|9 лютого/3 березня 2022

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|10 лютого/2 березня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт Королівської федерації футболу Іспанії  
   
 Газета Марка  
 Газета Ас  
 Кубок Іспанії на soccerway 

2021–2022
Іспанія
Іспанія
2021 в іспанському спорті
2022 в іспанському спорті